Дербыши — название населённых пунктов.

Россия 
 Дербыши — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Дербыши — деревня в Тюменском районе Тюменской области.

См. также 
 Дербышки